Farber ist der Familienname folgender Personen:
 Aviva Baumann, geborene Farber (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Eduard Farber (Eduard Färber; 1892–1969), austroamerikanischer Chemiker und Chemiehistoriker
 Henry Farber (* 1951), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Manny Farber (1917–2008), US-amerikanischer Filmkritiker und Maler
 Norma Farber (1909–1984), US-amerikanische Kinderbuch-Autorin und Lyrikerin
 Richard Farber (* 1945), israelischer Komponist US-amerikanischer Herkunft
 Sam Farber († 2013), US-amerikanischer Unternehmer
 Samuel Farber (* 1939), kubanisch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Soziologe
 Sidney Farber (1903–1973), US-amerikanischer Pathologe
 Stacey Farber (* 1987), kanadische Schauspielerin
 Viola Farber (1931–1998), US-amerikanische Tänzerin und Choreographin
 Walter Farber (* 1947), deutscher Altorientalist

Farber bezeichnet außerdem folgende Orte:
 Farber (Missouri)

Siehe auch:
 Faber
 Farber-Syndrom
 Dana-Farber Cancer Institute
 Norma Farber First Book Award